Благоја Чоревски (Титов Велес, 9. септембар 1947) је југословенски и македонски филмски и позоришни глумац и режисер.

Филмографија 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1960.-те ▲
|-
| 1969. || Волшебниот воз ТВ мини серија || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.-те ▲
|-
| 1972. || Табакерата ТВ филм || Сулејман-бег
|-
| 1975. || Илинка ТВ филм || 
|-
| 1975 1976. || Патот кон иднината ТВ серија || /
|-
| 1977. || Исправи се, Делфина || Новинар
|-
| 1977. || Итар Пејо ТВ серија || Толе
|-
| 1977. || Големата соба ТВ филм || /
|-
| 1977. || Пресуда || Командантот Донски
|-
| 1979. || Курирот на Гоце Делчев ТВ серија || Мино
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.-те ▲
|-
| 1980. || Време, води || Кузе
|-
| 1980. || Учителот ТВ филм || /
|-
| 1981. || Булки крај шините ТВ серија || Владо
|-
| 1982. || Илинден ТВ серија || Сулејман
|-
| 1983. || Премиера ТВ филм || /
|-
| 1983. || Кога тетин Клименте шеташе над градот ТВ филм || Клименте
|-
| 1984. || Комедијанти ТВ серија || Трагичарот
|-
| 1984. || Белото циганче ТВ серија || /
|-
| 1984. || Лет во место ТВ филм || Евто
|-
| 1984. || Исчекување ТВ филм || /
|-
| 1984. || Диво месо ТВ филм || Стефан
|-
| 1985. || Ајде да се дружиме ТВ серија || Базе Видра
|-
| 1987. || Случки од животот ТВ серија || /
|-
| 1987. || Театарче Лево косе ТВ серија || /
|-
| 1987. || Трст виа Скопје ТВ серија || Маргус 
|-
| 1987. || Пикасо ТВ филм || /
|-
| 1988. || Викенд мртваца || Кирча
|-
| 1989. || Еурека ТВ серија || Кардинал Белармино 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.-те ▲
|-
| 1990. || Трст виа Скопје ТВ серија || Маргус
|-
| 1990. || Викенд на мртовци ТВ серија || Кирча
|-
| 1990. || Северна грешка ТВ филм || /
|-
| 1991. || До, ре, ми ТВ серија || /
|-
| 1991. || Тетовирање || Батко Доктор
|-
| 1992. || Сили во воздухот ТВ филм || /
|-
| 1996. || Самоуништување || Инспектор Цацко
|-
| 1998. || Салон Хармони ТВ серија || Богдан
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.-те ▲
|-
| 2003. || Битолски лакрдии ТВ серија || /
|-
| 2004. || Хихирику - 25 години ТВ филм || /
|-
| 2005. || Крчма на патот кон Европа ТВ филм || Бергерац (као Благој Чоревски)
|-
| 2009. || Ветар низ тополите ТВ серија ||
|-
| 2009. || Балкан Бенд ТВ серија || Благојка
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.-те ▲
|-
| 2016-2020. || Преспав ТВ-серија || Генади
|-
| 2016. || Вистинска љубов ТВ филм || Вашо Пинго
|-
| 2016. || Операција дијамант ТВ-серија || Мистер Џон
|-
| 2018. || Ругање со Христос ТВ-филм || Анести
|-
| 2019. || Фамилија Марковски ТВ-серија || Извршителот
|-
| 2019. || Врба ТВ-филм || Манчо
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2020.-те
|-
| 2020. || Дајте музика ТВ-серија || Дедо Баже
|-
| 2021. || Кино љубов ТВ-филм ||
|-
| 2022. || Лена и Владимир ТВ-филм || Ацо
|-
| 2022. || Кајмак ТВ-филм || Мишко
|-
| 2022. || Бистра вода ТВ-серија ||
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1947.
Македонски глумци
Југословенски глумци
Југословенски редитељи
Македонски редитељи
Велешани